В данном списке представлены фильмы американской актрисы Люсиль Болл (06.08.1911 — 26.04.1989).

Фильмографии актрис
Фильмографии США